«Великий Скотт!» () — фраза, выражающая крайнюю степень удивления, недоумения или волнения, испуга.

Происхождение 
Точное происхождение фразы неизвестно.

По одной из версий, в ней упоминается главнокомандующий армии США времён Гражданской войны, генерал Уинфилд Скотт, известный среди солдат своих войск под шутливым прозвищем Old Fuss and Feathers (). По мнению Майкла Квиниона, эта версия выглядит вполне правдоподобно, учитывая, что к концу жизни генерал Скотт весил порядка 136 килограммов и был слишком тяжёлым, чтобы ездить верхом на лошади, то есть был в прямом смысле слова велик. В ежедневной газете The New York Times от мая 1861 года упоминается фраза: «These gathering hosts of loyal freemen, under the command of the great SCOTT».

Ещё один пример использования восклицания был обнаружен в июльском выпуске журнала Galaxy за 1871 год:

«Великий… Скотт!», — выдохнул он в изумлении, использовав в своей божбе имя главнокомандующего, что было свойственно офицерам в те дни.

Это же восклицание рядовой Роберт Нокс Сниден, знаменитый художник и картограф времён Гражданской войны в США, использует в записи своего дневника, датированной .

По другой версии, фраза является интерпретацией немецкого приветственного выражения Grüß Gott! (что означает Благослови тебя Господь) — писатель и этимолог Джон Чиарди долгое время настаивал именно на этой версии, но во время радиоэфира в 1985 года отверг её, как несостоятельную. Сейчас учёные склонны считать, что это видоизменённая фраза «[by the] grace of God» — в общем-то, обычное поминание имени Господнего в повседневной жизни, выражающее негодование.

Влияние на культуру 

Литература:

 Фраза часто используется в комиксах середины XX века, в том числе и комиксах про Супермена.
 Марк Твен использует эту фразу в нескольких своих произведениях — «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и «Следуя за экватором».
 В рассказе Герберта Уэллса «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» один из персонажей произносит эту фразу:

— Великий Скотт! — воскликнул он. Три-четыре года тому назад была в моде такая божба.

 Фраза появляется в нескольких произведениях знаменитого писателя Клайва Льюиса, в том числе и в романах о Нарнии.

Кино:

 Фраза стала визитной карточкой одного из персонажей трилогии «Назад в будущее» — учёного Эмметта Брауна. В разных версиях перевода фраза переводится по-разному, так как происхождение неизвестно, трудно понять, что именно упоминает персонаж. Ближайшим русскоязычным аналогом фразы является выражение «Святые угодники!».
 Используется персонажами сериалов «Офис» и «Овца в большом городе», а также фильмов «Денис-мучитель» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
 Кроме того, это название вымышленного ситкома в фильме «Больше чем секс» c Эштоном Катчером и Натали Портман.
Главный герой сериала «Дживс и Вустер» Берти Вустер (английский аристократ, конец 1920-х) часто использует фразу.

Игры:

 В компьютерной игре Half-Life 2 эту фразу произносит доктор Кляйнер, увидев Гордона по видеосвязи (когда Барни отводит его в сторонку в самом начале игры).
 В компьютерной игре Team Fortress 2 эту фразу часто произносит Подрывник.

Другое:

 Район округа Сэнт-Луиса в штате Миннесота, состоящий из нескольких небольших городов, назван содружеством уполномоченных лиц в честь любимого фразеологизма одного из его членов.

 Существует несколько музыкальных групп с таким названием: The Great Scott Band  и более знаменитая Great Scott .
 Также это было название ныне закрытой сети супермаркетов в городе Детройт, штат Мичиган. Всего сеть насчитывала 37 филиалов. Компанию поглотила The Kroger Co. в сентябре 1990 года. Однако данная сеть магазинов не связана с одноимённой ныне работающей в Северо-Западном Огайо.

 Оператор радио-станций в районе полуострова Делмарва носит название Great Scott Broadcasting.
 Девятикилограммовый камень, доставленный с Луны космическим кораблем Аполлон-15, был назван Great Scott.

Примечания

См. также 

Английские фразы
Музыка вселенной «Назад в будущее»